Streichquartett Nr. 2 steht für:

 Streichquartett Nr. 2 (Arenski) von Anton Arenski (1894)
 Streichquartett Nr. 2 (Berwald) von Franz Berwald (1849)
 Streichquartett Nr. 2 (Ligeti) von György Ligeti (1956)
 Streichquartett Nr. 2 (Prokofjew) von Sergej Prokofjew (1941)

Siehe auch:
 2. Streichquartett (Beethoven) von Ludwig van Beethoven (1799)